National Security Council bezeichnet
 das United States National Security Council
 das National Security Council (Vereinigtes Königreich)